

События 
 Консулы Запада цезарь Крисп и цезарь Константин II, консулы Востока имп. Лициний и цезарь Лициний II.
 Константин прекратил борьбу с донатистами.
 7 Марта 321 года по указу римского императора Константина воскресенье объявлено выходным днём.
 Цзу Ти умер, и наступление китайцев на хуннов остановилось.
 Ляодун официально уступлен Муюну Хою.
 Юйлюй убит заговорщиками.
 321—325 — Хан табгачей Хэну.

Родились 
 Валентиниан I — римский император.
 Чэн-ди (Восточная Цзинь) — седьмой император империи Цзинь.

См. также